Bane Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bane Creek (Arkansas), im Prairie County
 Bane Creek (Idaho), im Boundary County
 Bane Creek (Pennsylvania), im Washington County

Siehe auch:
 Bain Creek